Села:
 Губарівка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Губарівка — Харківська область, Богодухівський район
Залізниця:
 Губарівка — пасажирська станція Сумського напрямку Південної залізниці